Каполона () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 5285 человек (2008 г.), плотность населения составляет 112 чел./км². Занимает площадь 47 км². Почтовый индекс — 52010. Телефонный код — 0575.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.capolona.ar.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/